Сте́пень:
 В математике
 Возведение в степень
 Декартова степень
 Корень n-й степени
 Степень множества
 Степень многочлена
 Степень дифференциального уравнения
 Степень отображения
 Степень точки — в геометрии
 Степени тысячи
 Степень истины
 Степень расширения
 В физике и химии
 Степень выгорания ядерного топлива
 Степень диссоциации
 Степень окисления
 Степень свободы
 Степень деформации
 В технике
 Степень сжатия (двигателестроение)
 Степень интеграции
 Степень двухконтурности
 В других областях
 Степень покаяния
 Степень сравнения
 Степень сохранности языков
 Степень секретности
 Учёная степень
 Степень бакалавра
 Степень магистра
 Степень (гимнография)
 Степень (фалеристика)